Ви́ртсу () — название ряда географических объектов и населённых пунктов в Эстонии:

 Виртсу — посёлок на восточном берегу пролива Суурвяйн.
 Виртсу — деревня в уезде Тартумаа.
 Виртсу — порт в посёлке Виртсу, через который осуществляется паромное сообщение с островом Муху.
 Виртсу — полуостров, на котором расположены посёлок и порт Виртсу.
 Виртсу (или Виртсу-Вяйн) — альтернативное название пролива Суурвяйн.

Примечания 

Волость Ханила